Walsh se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Benjamin Dann Walsh
 Elizabeth J. Walsh
 J. Bruce Walsh
 Neville Grant Walsh